El término gomero puede referirse a:
 Gomero: nombre común del árbol Ficus elastica.
 Gomero (aborigen de La Gomera): primitivo habitante de la isla de La Gomera, Canarias, España.
 Gomeros: habitantes modernos de la isla de La Gomera.